Höchst, une commune autrichienne. 
 Höchst, un quartier de Francfort.
 Höchst im Odenwald, une commune allemande de Hesse.

Voir aussi 
 Hoechst, ancien groupe chimique et pharmaceutique allemand.